Фу́нкция ( — исполнение, совершение) — отношение между элементами, при котором изменение в одном элементе влечёт изменение в другом.

 Функция в философии — обязанность, круг деятельности.
 Функция — работа, производимая органом, организмом, прибором; роль, значение чего-либо; назначение чего-либо.
 Функция — назначение персонажа в литературном произведении.
 Социальная функция — использование того или иного механизма социальных взаимодействий для достижения определённой цели или реализации определённых ценностей.
 Функция в математике — закон зависимости одной величины от другой.
 Функциональная зависимость в теории реляционных баз данных — отношение между атрибутами, характеризующее семантические ограничения хранимых данных.
 Функция в программировании — фрагмент программного кода, к которому можно обратиться из другого места программы.

Примечания

См. также 
 Функционал